Deh Now kan syfta på följande platser:

Iran 

 Deh Now (ort i Hormozgan), 
 Kam-e Sorkh, ort, Kerman, 
 Deh Now Moqaddasī, ort, Lorestan, 
 Dehnow-ye Kūhestan, bondby, Kerman, 
 Deh Now (ort i Kerman), 
 Dehnow Alīgar, ort, Lorestan, 
 Deh-e Now-e ‘Abdolvand, ort, Lorestan, 
 Dehnow-ye Āqā-ye Ḩasan, ort, Kerman, 
 Deh Now (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar